Князь Иван Андреевич Голицын (ум. 30 августа 1655) — русский государственный и военный деятель, стольник, наместник и воевода, затем боярин в Смутное время, во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. 

Из княжеского рода Голицыны. Старший сын боярина князя Андрея Ивановича Голицына (ум. 1607) и Анны Ивановны Бельской (ум.1624). Младший брат — боярин князь Андрей Андреевич Голицын (ум. 1638).

Биография 
В 1600 году воевода в Пскове. В январе 1608 года, в бракосочетании царя Василия Шуйского с княжной Буйносовой, был первым в свадебном поезде. В январе 1614 года подписал одиннадцатым грамоту, данную Собором духовных властей, бояр и всех Государственных чинов — боярину и князю Трубецкому за очищение Москвы от поляков на его отчину Вага с волостями. 

В 1622 году назначен воеводой в Великом Новгороде. В 1624 году первый воевода Большого полка в Туле, затем переведен в Астрахань. В 1628 году, на второй встрече, встречал турецкого посла при его представлении Государю и патриарху Филарету.  

23 февраля 1634 года царь Михаил Фёдорович пожаловал князя Ивана Андреевича Голицына в бояре и назначил его главным судьей Владимирской чети (1634—1640). В декабре этого же года встречал турецкого посла на большой встрече при представлении его Государю в Золотой палате. В октябре 1635 года, в крестины царевны Софьи Михайловны, на именины царевны Анны Михайловны обедал за столом у Государя.  В этом же году оставался первым  для охраны Москвы во время государевой поездки в село Покровское. В марте, июне и декабре 1636 года, также оставался для охраны столицы во время отсутствия в ней Государя, в марте, апреле и июне, в именины царевича Ивана Михайловича обедал у Государя в Столовой палате. В июле 1636 года назначен Ярославским наместником и первым в ответе с польскими посланниками, в августе обедал у патриарха в его столовой келье. В 1637 году неоднократно обедал у Государя и патриарха, в мае и июле оставлен первым для охраны Москвы, во время отъезда Государя.

В апреле 1638 года направлен руководить восстановлением одоевских засек, избрал Одоев своей резиденцией. Ему подчинялись Полошевская (воевода И. Г. Потёмкин), Семёновская (воевода А. Ф. Рязанов), Уляжская (воевода М. Зубов) и Боровенская (воевода К. Б. Хрущов) засеки: «…от Полашевских до Семеновских ворот 20 верст, а от Семеновских ворот до Уляжских ворот 8 верст, а от Уляжских ворот до Оки реки 8 же верст, а всего 36 верст, и за Оку реку по Лихвинскую засеку». И. А. Голицын по прибытии объехал весь свой участок засечной черты и подробно описал не только состояние засек, но и положение деловцев (рабочих) и окрестных крестьян, переписал всех людей, сделал подробную опись необходимых восстановительных работ и нарядил людей на эти работы, сделав распоряжения засечным воеводам. Затем он потребовал точное количество орудий, ядер, пороху и оружия для укрепления острогов и ворот в засеках. По приказу князя Ивана Голицына, несмотря на недостаток в людях, воевода Хрущов поставил новую башню на Боровенской засеке; была исправлена Уляжская засека, «что делал по государеву указу Ондреян Резанов… Семеновские ворота завалены лесным завалом накрепко, и завал высок». Между Полашевскими и Семёновскими воротами был выстроен острожек. Иван Андреевич Голицын строго следил за исправностью оружия у стрельцов и требовал у князя И. Б. Черкасского перевода орудий из Алексина поближе к черте. В сентябре того же 1638 года, сдав дела своему заместителю — воеводе Ф. Б. Бутурлину, И. А. Голицын уехал в Москву, где назначен первым воеводою у Серпуховских и Калужских ворот для охранения от прихода крымцев, а с 30 сентября вновь оставлен первым для охраны столицы, в ноябре обедал с Государём, в декабре остаётся для охраны Москвы. В марте 1639 года, в день именин царицы Евдокии Лукьяновны, обедал у Государя, а в апреле послан первым воеводою в Одоев, для охранения от прихода крымцев и нагайцев. В этом же году неоднократно обедал у Государя и патриарха, в мае послан первым воеводою в Казань, где пробыл по 1641 год (вторым — Бутурлин, Фёдор Васильевич). В январе 1648 года, в бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской, ходил первым перед Государём. В 1649-1651 годах первый воевода в Астрахани.

Входил в Боярскую думу; сидел во главе Владимирского судного приказа.

30 августа 1655 года боярин князь Иван Андреевич Голицын скончался в своем имении — селе Ощурково Тверского уезда.

Семья 
Женат на княжне Феодосии Андреевне Телятевской (ум. 23 марта 1655), дочери князя Андрея Андреевича Телятевского, потомка тверских князей, от брака с которой имел единственную дочь Ульяну (ум.1677), выданную замуж за князя Алексея Никитича Одоевского (ум. 1655).

На его попечении была ещё и семья брата Андрея, умершего в 1638 году, сыновьям которого и завещал свои вотчины.

Критика 
Историк А.П. Барсуков упомянул князя и боярина Голицына Ивана Андреевича воеводой в Новгороде Великом в 1655 — 1657 годах, уже после его смерти. Имеется вероятность, что по официальным документам, назначение прошло, но по факту смерти князя, которое не было известно историку, служба не состоялась. Также в Боярских книгах имеется записи о двух современниках, князьях Голицыны с одинаковыми Именами и Отчествами, один из которых имел титул боярина — Голицын Иван Андреевич, упомянут московским дворянином в 1627-1629 годах, боярин 1640-1676 годах. В связи с имением трёх современников, князей, с одинаковыми Ф,И,О возможна небольшая путаница в службах, которые могут быть приписаны другому лицу.

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Голицын Иван Андреевич. стр. 85-86.

Ссылки 
 История русских родов: Голицыны

Примечания 

Иван Андреевич
Воеводы Тулы
Воеводы Новгорода
Воеводы Астрахани
Стольники (Русское государство)
Бояре